YGP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gaspé (Québec) (Canada)